TNP steht für:
 Théâtre National Populaire, ein Theater in Frankreich
 Trinitrophenol, siehe Pikrinsäure

Abkürzung